Hybrids – album dei The Creatures del 1999
 Hybrids – film del 2014 diretto da Tony Randel
 Origine dell'ibrido (Hybrids) – romanzo di Robert J. Sawyer del 2003

Pagine correlate 
Hybrid